Droga krajowa B185 (Austria)
 Droga krajowa B185 (Niemcy)

Zobacz też